Пера́кис () — греческая фамилия.

 Перакис, Георгиос
 Перакис, Джорджия